Rico, Oskar und der Diebstahlstein steht für:

 Rico, Oskar und der Diebstahlstein (Roman), Roman von Andreas Steinhöfel (2011)
 Rico, Oskar und der Diebstahlstein (Film), deutscher Film von Neele Vollmar (2016)